

Вошберн — місто, штат Мен
 Вошберн — місто, штат Міссурі
 Вошберн — місто, штат Північна Дакота
 Вошберн — місто, штат Вісконсин
 Вошберн — місто в окрузі Бейфілд, штат Вісконсин
 Вошберн — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Вошберн — селище, штат Іллінойс
 Вошберн — переписна місцевість, штат Айова
 Вошберн — переписна місцевість, штат Мен